Estadio Lenin es un nombre habitual de estadios en la ex Unión Soviética.

Entre los estadios que anteriormente se llamaron Estadio Lenin se encuentran:

 Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú.
 Estadio Petrovsky de San Petersburgo.

En la actualidad los estadios llamados Lenin son:

 Estadio Lenin (Jabárovsk)